Слово Охрана может означать:
 Охрана — комплекс мероприятий по защите территории, информации, собственности или личности. В том числе:
 Охрана окружающей среды
 Охрана здоровья
 Охрана труда
 Охрана природы
 Физическая охрана
 Охрана памятников истории и культуры
 Охрана новых сортов растений
 Охрана, или охранная организация — группа (людей, кораблей, машин и т. д.), охраняющая кого-либо или что-либо, в том числе:
 Военизированная охрана
 Ведомственная охрана
 Вневедомственная охрана
 Частная охранная организация (ЧОП)
 Береговая охрана (военное дело)
 Охранное отделение
 Пожарная охрана
 Пограничная охрана
 Сторожевая охрана
 также: Охранное патрулирование (:en:Guard tour patrol system, см. Патрулирование)

 Охрана, или охранник — лицо, осуществляющее охрану.

 Охрана (программирование) — логическое выражение, которое предназначено для ограничения вычислительных процессов и выбора варианта вычислений.

«Охрана» 
 «Охрана» — болгарская организация и военные соединения коллаборационистов греческой Западной Македонии, созданные оккупационными властями в годы Второй мировой войны.
 ФГУП «Охрана» Росгвардии

Фильмы 
 «Охрана» — итальянский кинофильм.